Джонсон, Кэтрин:
 Джонсон, Кэтрин (1918—2020) — американская математик-вычислительница.
 Джонсон, Кэтрин (род. 1963) — канадская хоккеистка на траве.